Алекса́ндр Алекса́ндрович Ковалёв:
 Ковалёв, Александр Александрович (1915—1991) — советский скульптор, народный художник СССР.
 Ковалёв, Александр Александрович (1923—2000) — ректор Института стран Азии и Африки (1958—1975).
 Ковалёв, Александр Александрович (род. 1986) — узбекистанский футболист.